Многообразие — многозначный термин, используемый в математике.

Топологическое многообразие 
 Многообразие (, , ) — топологическое пространство, имеющее строение локально сходное с евклидовым пространством; в различных разделах математики и приложениях изучаются специальные классы многообразий.
 Топологическое многообразие — многообразие в контексте общетопологических свойств, без гладкой или гомологической структуры.
 Шершавое многообразие — топологическое многообразие, не допускающее гладкой структуры.
 Гладкое многообразие — многообразие, наделённое гладкой структурой, основной объект изучения дифференциальной топологии.
 Аналитическое многообразие — гладкое многообразие с аналитическим атласом.
 Комплексное многообразие — многообразие, имеющее атлас из открытых подмножеств, гомеоморфных открытым подмножествам  такой что функции перехода между картами голоморфны.
 Стратифицированное многообразие — многообразие, построенное из попарно непересекающихся гладких многообразий.
 Симплектическое многообразие — многообразие, снабжённое симплектической формой; изучается в симплектической геометрии и применяется в гамильтоновой механике.
 Гомологическое многообразие — локально компактное топологическое пространство, сходное по локальному поведению с топологическим многообразием; изучается в теории гомологии.

Алгебраическое многообразие 
 Алгебраическое многообразие (, , ) — понятие, возникшее как обобщение пространства решений системы алгебраических уравнений — целая отделимая схема конечного типа над алгебраически замкнутым полем; ключевой предмет изучения алгебраической геометрии.
 .
 Аффинное многообразие.
 Линейное многообразие — подмножество линейного пространства, полученное сдвигом заданного подпространства на заданный вектор.
 Проективное многообразие.
 Абелево многообразие — группа, наделённая структурой полного (проективного) алгебраического многообразия, один из типов алгебраической группы.

Многообразия в универсальной алгебре 
 Многообразие алгебраических систем (, , ) — аксиоматизируемый тождествами класс алгебраических систем; изучается в универсальной алгебре.
 Многообразие алгебр — многообразие алгебраических систем, сигнатура которых не содержит отношений (алгебр).